

Municípios da Espanha 
Ilhas Baleares
 Sant Joan (Baleares) — da ilha de Maiorca
 Sant Joan de Labritja — da ilha de Ibiza

Catalunha
 São João das Abadessas — ; da província de Girona
 Sant Joan Despí — da província de Barcelona
 Sant Joan les Fonts — da província de Girona
 Sant Joan de Mollet — da província de Girona
 Sant Joan de Vilatorrada — da província de Barcelona

Comunidade Valenciana
 Sant Joan d'Alacant — da província de Alicante
 Sant Joan de Moró — da província de Castelló
 Sant Joanet — ou Sant Joan de l'Ènova;  da província de Valência

Desambiguações de topônimos